Афонсу I — король Португалії (1139—1185).
 Афонсу I — король Конго (1456—1542/1543)
 Афонсу I Браганський — герцог Браганський